Росси́йское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России.

Административный центр — станция Семлёво. На территории поселения находилось 11 населённых пунктов.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Семлёвское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 145,74 км²
 Расположение: западная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — с Относовским сельским поселением
 на востоке — с Поляновским сельским поселением
 на юге — с Семлёвским сельским поселением
 на западе — с Сафоновским районом
 Крупные реки: Осьма, Хица.
 По территории поселения проходит автодорога 
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, имеются станции: Семлёво, 273-й км.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, лесопереработка.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Семлёво, станция
 Аверьково, деревня
 Гридино, деревня
 Иваники, деревня
 Мармоново, деревня
 Орешки, деревня
 Осьма, деревня
 Реброво, деревня
 Сапегино, деревня
 Семеновское, деревня
 Щелканово, деревня

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году